Khumbu může být:

 Khumbu – oblast v severovýchodním Nepálu
 Khumbu (ledopád) – ledopád na ledovci Khumbu
 Khumbu (ledovec) – ledovec ležící mezi Mount Everestem a Lhoce
 Khumbu (sídlo) – vesnička v Nepálu, kterou založil Edmund Hillary
 Khumbu Yül-Lha – hora ve východním Nepálu